Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 s'est disputée du 8 au .

Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Peggy Michel.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Beckenham